Ланмеза́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Административный центр кантона Ланмезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65258.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 28 км к юго-востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5817 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3527 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 2291 были экономически активными, 1236 — неактивными (показатель активности — 65,0 %, в 1999 году было 64,8 %). Из 2291 активных жителей работали 1927 человек (963 мужчины и 964 женщины), безработных было 364 (180 мужчин и 184 женщины). Среди 1236 неактивных 206 человек были учениками или студентами, 347 — пенсионерами, 683 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Исторический памятник с 1945 года
 Курганы T1 и T2 (железный век, бронзовый век). Исторический памятник с 1971 года

Города-побратимы 
  Тондела (Португалия, с 1995)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи